Janvrin ist der Name von

 Kip Janvrin (* 1965), US-amerikanischer Zehnkämpfer
 Robin Janvrin, Baron Janvrin (* 1946), britischer Diplomat, Wirtschaftsmanager und Politiker
 Philippe Janvrin, der Kapitän der Esther gest. 1721 auf Jersey